Słotwiny peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Słotwiny, un village de la voïvodie de Łódź,
 Słotwiny, un village de la voïvodie de Lublin.